Ла-Пуэ́бла (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 46,03 км². Население — 12 831 человек (на 2010 год).

Спорт 
В городе базируется футбольный клуб «Побленсе».

Население

Примечания

Ссылки 
 Ajuntament de Sa Pobla

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка